Дискография на щатската метъл група Слипнот. Към 2012 година групата е издала 4 студийни албума, 1 концертен албум, 15 сингли, 4 видео албума и два демо записа.

Албуми 

Слипнот трябваше да излязат от хиатуса през 2007 г. и да запишат албум, който да излезе през 2008, но на 9 януари Кори Тейлър обявява, че заради успеха си със Stone sour, Слипнот няма да издават албум преди края на 2008.

Сингли

Саундтракове 
 „I Am Hated“ – използвана в Ролербол
 „My Plague (New Abuse Mix)“ – използвана в Заразно Зло
 „Snap“ – използвана в Фреди срещу Джейсън
 „Vermilion“ – използвана вЗаразно Зло: Апокалипсис
 „Vermilion Pt. 2 (Bloodstone Mix)“ – използвана в Подземен свят: Еволюция
 „Circle“ – използвана в Най-добрите акустики (Американски издание)
 „Before I Forget“ използвана в MotorStorm
 „Wait and Bleed (Terry Date Mix)“ – използвана в Писък 3
 „(sic)“ – използвана в Metal: A Headbanger's Journey

Видео клипове 
 „Spit It Out“
 „Wait and Bleed“
 „Wait and Bleed“
 „My Plague“ (New Abuse Mix)
 „Left Behind“
 „Vermilion“
 „Vermilion Pt. 2“
 „Before I Forget“
 „Duality“
 „The Nameless“
 „The Blister Exists“

DVD-та 
 Welcome To Our Neighborhood – (1999) (Платинено)
 Disasterpieces – (2002) (3x Платинено)
 Voliminal: Inside the Nine – (5 декември, 2006) (Платинено)

Неиздавани дискове и демота 
 Crowz – (1997)
 Roadrunner Records Demo (Демо албум) (1997)

Слипнот
Дискографии на американски изпълнители